Andimachia ist der Name folgender geographischer Objekte auf der Insel Kos:

 Andimachia (Stadtbezirk) im Gemeindebezirk Iraklidis
 Andimachia (Stadt) Kleinstadt im gleichnamigen Stadtbezirk
 Festung Andimachia mittelalterliche Johanniterfestung östlich bei Andimachia